Darla puede referirse:
 Darla (Buffy la cazavampiros), un personaje de Buffy la cazavampiros.
 "Darla" (episodio de Ángel)
 Darla Records, una etiqueta de registro.

Otros 
 Darla Baker, modelo Estadounidense.
 Darla Hood, modelo infantil estadounidense.
 Darla Dimple, personaje de Cats Don't Dance.